Aimorés — povo indígena
 Aimorés (Minas Gerais) — município de Minas Gerais, Brasil

Desambiguação